«Украинецъ» (, ) — 2-а выпуска журнального издания, изданные М. Максимовичем в Киеве 1859 (174 стр.) и 1864 (40 стр.), с литературными и историческими материалами и переводами Максимовича.

Был задуман, как продолжение альманаха «Киевлянин», но тематика его расширилась, освещались страницы истории всей Украины. «Украинецъ» содержал исторические труды и литературные произведения самого М. Максимовича. В первой книге были опубликованы исторические исследования: «Путевое воспоминание о Полтаве», «Воспоминание о Богдане Хмельницком», «Письма о Богдане Хмельницком». Литературную часть альманаха составляли переводы «Псалмов» и «Слова о полку Игореве», опубликованном также в оригинале, и примечания к нему.

Вторая книга альманаха содержала исторические статьи: «Нечто о земле Киевской», «Заметка о земле Волынской», «О Литовском гетьмане князе Острожском», «Сказание о Межигорском монастыре» и три исторические песни 1863 и народную песню 1864.

Издание имело эпиграф — цитату из А. Пушкина: «Да ведают потомки Православных земли родной минувшую судьбу!»

В обеих книгах были помещены рекомендации по чтению в соответствии с украинским произношением текста, написанного «на украинском наречии». Национальное движение альманаха вызвало ряд негативных рецензий российских критиков.

Источники и литература 
 О. Л. Вільшанська. «Украинец» //

Ссылки 
 «Украйинецъ» // Літературознавча енциклопедія : у 2 т. / авт.-уклад. Ю. І. Ковалів. — Київ : ВЦ «Академія», 2007. — Т. 2 : М — Я. — С. 507.

Украина
Журналы Украины
Журналы Российской империи